Finalen i Världsmästerskapet i fotboll 1962 spelades mellan Tjeckoslovakien och Brasilien. Brasilien vann matchen med 3-1, för att vinna turneringen för andra gången, dessutom i rad.

Finalen spelades på Estadio Nacional de Chile i Santiago de Chile, och efter 15 minuter spel låg Brasilien återigen under i finalen, då en långboll slogs av Josef Masopust: 1–0 till Tjeckoslovakien. Men precis som fyra år tidigare, kom snart Brasilien tillbaka, jämnade ut genom Amarildo efter ett misstag av tjeckoslovakiske målvakten Viliam Schrojf. Brasilianarna fortsatte och med mål av Zito och Vavá (efter fler misstag av Schrojf) i mitten av andra halvlek, kunde tjeckoslovakerna inte återhämta sig i tid. Matchen slutade 3–1 till Brasilien, ett framgångsrikt försök att försvara titeln och deras andra slutseger, och denna gång utan 1958 års stora stjärna Pelé i finalen.

Matchdetaljer

Externa länkar 
 Finalen 1962

Källor 

Finalen
Sportevenemang i Santiago de Chile
Relationer mellan Brasilien och Tjeckoslovakien
Santiago de Chile under 1900-talet